

toponymie
 Recogne, un village au cœur de l'Ardenne belge, rattaché à Libramont-Chevigny.
 Recogne, hameau de la ville belge de Bastogne.

Astronomie
 (3365) Recogne, astéroïde